Kevin James (ur. 1965) – amerykański aktor
 Kevin James (ur. 1975) – szkocki piłkarz
 Kevin James (ur. 1980) – angielski piłkarz